Desprez es un término anticuado que significa desprecio y se usa para denotar la rebeldía del acusado que siendo llamado no se presenta en el tribunal. 

Llámase desprez esta rebeldía porque se supone que el emplazado que no acude desprecia el edicto en que se le cita y por este desprecio se le imponía la pena llamada del desprez, que en lo antiguo era de sesenta maravedís.

Referencias 
 Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Joaquín Escrique, 1847

Términos jurídicos